Pieni Mäntysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pieni Mäntysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,47, long 28,63),  (5 ha)
2. Pieni Mäntysaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,30, long 28,06),  (20 ha)
3. Pieni Mäntysaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,27, long 28,33),  (8 ha)
4. Pieni Mäntysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 28,47),  (21 ha)
5. Pieni Mäntysaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (1 ha)
6. Pieni Mäntysaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel),  (1 ha)
7. Pieni Mäntysaari, del av Iso Mäntysaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu),  (2 ha)
8. Pieni Mäntysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,30, long 29,00),  (1 ha)

Se även
Iso Mäntysaari
Suuri Mäntysaari
Mäntysaari
Lilla Tallholmen

Robotskapade Finlandförgreningar